Ко́ткозеро:
 Коткозеро — деревня, (Республика Карелия, Олонецкий район).
 Коткозеро — озеро, (Республика Карелия, Олонецкий район).